Торгова сторона (відома так само під назвою «онипол») — древній район Великого Новгорода, розташований на правому березі («стороні») річки Волхов.
Торгова сторона отримала свою назву від на честь розміщеного тут торгу(міського ринку). З X по XII століття складалася з Славенського кінця (звідси її друга назва) в XII столітті із Словенського кінця виділився "Плотницький кінець, або «Плотники»(Теслярі) і Торговельна сторона стала віднині включати вже 2 новгородських кінці. Торговельна сторона стала стала заселятися починаючи з X століття. Тоді ж, очевидно, виник і Торг. У XI столітті на Торговельній період стороні розташовувався Ярославів («Ярославль»), або «князевий» двір (Ярославово дворище) — князівська резиденція

Місцевості Великого Новгороду